Manzanares (de manzanar, 'plantación de manzanos') puede estar referido o vinculado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Localidades y divisiones administrativas 
 Distrito de Manzanares, uno de los distritos que conforman la Provincia de Concepción del departamento de Junín, bajo la administración del Gobierno Regional de Junín, en el centro del Perú.
 Hoyo de Manzanares, municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid.
 Manzanares (Buenos Aires), localidad de Argentina situada en el partido del Pilar, provincia de Buenos Aires.
 Manzanares (Caldas), municipio colombiano situado en el departamento de Caldas.
 Manzanares (Ciudad Real), municipio y ciudad española de la provincia de Ciudad Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
 Manzanares (Soria), localidad española de la Tierra de Caracena, en la provincia de Soria, comunidad autónoma de Castilla y León.
 Manzanares de Rioja, municipio español de la comunidad autónoma de La Rioja.
 Manzanares el Real, municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid.

Hidrografía 
 Playa Manzanares (Los Alcázares), en el municipio de Los Alcázares, en la Región de Murcia (España).
 Río Manzanares (afluente del Jarama) discurre por la Comunidad de Madrid (España) y pertenece a la cuenca del Tajo.
 Río Manzanares (afluente del Caracena), discurre por la provincia de Soria (España) y pertenece a la cuenca del Duero.
 Río Manzanares (afluente del Cidacos), discurre por La Rioja (España) y pertenece a la cuenca del Ebro.
 Río Manzanares (Colombia), río colombiano que desemboca en la bahía de Santa Marta, en el mar Caribe.
 Río Manzanares (Venezuela), río venezolano que tiene origen en la Serranía del Turimiquire, y que finalmente desemboca en el golfo de Cariaco, en el mar Caribe.

Personas 
 José Luis Manzanares (1941-), ingeniero, profesor universitario, empresario, ensayista, y novelista español, fundador y presidente de la empresa de ingeniería Ayesa.
 José Mari Manzanares (1953-2014), también conocido como José María Dols Abellán, torero español, hijo del banderillero Pepe Dols (Pepe Manzanares) y padre del también torero José María Dols Samper (José Mari Manzanares hijo).
 José María Dols Samper (1982-), también conocido como José Mari Manzanares hijo, torero español, hijo del también torero José Mari Manzanares.
 Luis Manzanares Pérez, (1895-1980), profesor y escritor español, de la región de Murcia, que realizó investigaciones para documentar la historia de su pueblo natal.
 Manuel Manzanares (1987-), también conocido como Manolo Manzanares y como Manolo Dolls Samper, rejoneador español.
 Pepe Manzanares (?-2013), también conocido como José María Dols Cant, novillero y banderillero español, padre del torero José Mari Manzanares (José María Dols Abellán), y abuelo del torero José Mari Manzanares hijo (José María Dols Samper).
 Rafael Manzanares Aguilar (1918-1999), licenciado en Derecho, profesor, y folclorista hondureño, autor y compositor de música.
 Salvador Manzanares (1788-1831), militar liberal español.